

Куссета — місто, штат Алабама
 Куссета — місто, штат Джорджія